Што́ффель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Штоффель, Жози (1928—2021) — люксембургский гимнаст.
 Штоффель, Конрад фон — немецкий поэт второй половины XIII века.